Allsvenskan 2017 – 93. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył się 5 listopada 2017. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Mistrzem został zespół Malmö FF, dla którego był to 23. tytuł w historii.

Drużyny

Stadiony

Tabela 

||
||
||
||
||
||
||
||
||

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: 14. drużyna Allsvenskan - Jönköpings Södra IF oraz 3. drużyna Superettan - Trelleborgs FF. Lepsza okazała się druga z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Strona ligi 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2017 w piłce nożnej
2017 w Szwecji